Димитровгра́д — название городов по имени руководителя Болгарии и главы Коминтерна Георгия Димитрова (1882—1949). Остальные названия производны от имени соответствующего города.

Россия 
 Димитровград — город в Ульяновской области.

Болгария 
 Димитровград — город в Хасковской области, административный центр общины Димитровград.
 Димитровград — община в Хасковской области.

Сербия 
 Димитровград — город в Пиротском округе, административный центр общины Димитровград.
 Димитровград — община в Пиротском округе.

Разное 
 Димитровград — метеорит.
 «Димитровград» — болгарский футбольный клуб.
 «Димитровград» — российский футбольный клуб из Димитровграда Ульяновской области, выступавший в ЛФЛ в 2013—2016 годах.

См. также 
 
 
 
 
 
 

Объекты, названные в честь Георгия Димитрова